La usurpadora, telenovela venezuelana del 1971
 La usurpadora, telenovela messicana del 1998
 La usurpadora, telenovela messicana del 2019